Allenwood – comune dell'Irlanda
Allenwood – CDP del New Jersey, Stati Uniti
Allenwood – CDP della Pennsylvania, Stati Uniti